Rabell est le nom porté par :
  (1941-), nageur mexicain ;
 Josep Lluís Franco Rabell, connu comme Lluís Rabell (1954-), homme politique catalan ;
  (1835-1906), industriel catalan émigré à Cuba.